Александр Николаевич Насонов (род. 22 апреля 1981) — российский и казахстанский игрок в хоккей с мячом, нападающий, мастер спорта России (1997), мастер спорта Республики Казахстан международного класса (2012).

Карьера

Клубная 
Начал заниматься хоккеем с мячом в 1989 году в Новосибирске в школе «Сибсельмаша». Первый тренер – Александр Савченко. На детско-юношеском уровне побеждает в турнире «Плетёный мяч» (1996), чемпионатах России среди младших юношей (1997, лучший полузащитник турнира), юношей (1998), Кубке мира среди юношей (1996, лучший игрок и включение в символическую сборную турнира). Чемпион России среди юниоров (2000, лучший полузащитник турнира).

Игровую карьеру начал выступлениями за «Сибсельмаш» в сезоне 1997/98. В сезоне 1998/99 был игроком второй команды «Сибсельмаша», принимающей участие в первенстве России среди команд первой лиги. В сезоне 1999/2000 вернулся в первую команду клуба.

Перейдя в команду мастеров «Сибсельмаша» перешёл с позиции полузащитника в линию нападения.

С 2000 по 2003 год выступал за первоуральский «Уральский трубник». Является рекордсменом клуба по числу забитых мячей в одном матче, 18 декабря 2001 года в домашней игре с командой «Север» забил 10 мячей.

С 2003 по 2008, с 2009 по 2016 год был игроком команды «Байкал-Энергия».

В сезоне 2008/09 выступал за московское «Динамо». Именно этот сезон стал для него «золотым» — победа в чемпионате России (2009), Кубке России (2008), в международных турнирах — Кубке европейских чемпионов (2008) и Кубке чемпионов Эдсбюна (2008).

Выступая за «Байкал-Энергию» становится серебряным (2016) и бронзовым призёром (2015) чемпионатов России, побеждает в Кубке России (2015). Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны — 416 мячей. Лучший бомбардир «Байкал-Энергии» по итогам чемпионатов России в 2005, 2006, 2008, 2010—2013, 2015 годах, рекордсмен команды по голам за сезон — 52 мяча в сезоне 2009/10.

В середине сезона 2016/17 перешёл в красноярский «Енисей», выступая за команду до конца сезона, завоевав бронзовые медали чемпионата России.

В сезоне 2017/18 был игроком архангельского «Водника», в котором завершил игровую карьеру.

Всего в чемпионатах России провел 488 матчей, забил 545 мячей и сделал 221 голевую передачу. В играх на Кубок России провел 186 игр, забил 200 мячей и сделал 66 результативных передач.

Сборная России (юноши, юниоры) 
В составе сборных команд России стал чемпионом мира среди юниоров (1998) и юношей (1997).

Сборная Казахстана 
В составе сборной Казахстана участник пяти чемпионатов мира (28 игр, 22 мяча), бронзовый призёр турниров 2012, 2013, 2014 и 2015 годов, признан самым ценным игроком чемпионата мира 2014 года.

Дальнейшая деятельность 
В 2018 году возглавил Федерацию флорбола Иркутской области и принял участие в создании детской школы по данному виду спорта.

Во второй половине сезона 2021/22 вошёл в тренерский штаб «Байкал-Энергии», в котором стал помощником Сергея Юсупова, исполняя свои обязанности до конца сезона.

Перед сезоном 2022/23 перешёл на работу в спортивную школу «Сибскана».

Достижения 
«Сибсельмаш»
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею: 1997 
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею: 1999 
 Чемпион России среди юниоров: 2000 
 Чемпион России среди юношей: 1998 
 Чемпион России среди младших юношей: 1997 
 Победитель турнира «Плетёный мяч»: 1996 
 Победитель Кубка мира среди юношей: 1996 

«Уральский трубник»
 Чемпион России по мини-хоккею (3): 2000, 2001, 2002 

«Байкал-Энергия»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2015/16 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2014/15 
 Обладатель Кубка России: 2015 
 Финалист Кубка России: 2005 (осень) 
 Бронзовый призёр Кубка России: 2005 (весна) 
 Финалист Суперкубка России: 2016 
 Бронзовый призёр Международного турнира на призы Правительства России: 2006 
 Победитель международного турнира Sportservice Reebok Jofa Cup (2009) 

«Динамо» (Москва)
 Чемпион России: 2008/09 
 Обладатель Кубка России: 2008 
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 2008 
 Обладатель Кубка чемпионов Эдсбюна: 2008 

«Енисей»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2016/17 
 Финалист Суперкубка России: 2017 (весна) 

Сборная России (юноши, юниоры)
 Чемпион мира среди юниоров: 1998
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров: 2000
 Чемпион мира среди юношей: 1997 
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди младших юношей: 1996

Сборная Казахстана
 Бронзовый призёр чемпионата мира (4): 2012, 2013, 2014, 2015 

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (4): 2010, 2011, 2015, 2016
 Самый ценный игрок чемпионата мира: 2014
 Лучший бомбардир «Байкал-Энергии» в чемпионатах страны: 416 мячей (в 324 играх)
 Клубный рекорд результативности (в составе «Уральского трубника») в одной игре: 10 мячей (с командой «Север», 17:1, 18.11.2001)
 Лучший игрок «Байкал-Энергии»: 2006

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 27 команд
  1.Волга               = 51 мяч 13-15.Север          = 16
  2.Динамо-Казань       = 43     16.Енисей            = 15
  3-5.Уральский трубник = 37     17.Металлург Бр.     = 14
  3-5.СКА-Нефтяник      = 37     18.Локомотив Ор.     = 12
  3-5.Родина            = 37     19.Мурман            = 11
  6.Сибсельмаш          = 35     20.СКА-Забайкалец    = 10
  7.Зоркий              = 31     21.Строитель С.      =  9
  8-9.Кузбасс           = 30     22.Байкал-Энергия    =  8
  8-9.Старт             = 30     23-24.Маяк           =  7
 10.Динамо М            = 25     23-24.ХК Боровичи    =  7
 11.Водник              = 24     25.Агрохим           =  3
 12.Лесохимик           = 18     26.Юность О.         =  2
 13-15.СКА-Свердловск   = 16     27.Североникель      =  1
 13-15.Саяны            = 16

В чемпионатах России количество мячей в играх
по 1 мячу забивал в 153 играх 
по 2 мяча забивал в 94 играх 
по 3 мяча забивал в 41 игре 
по 4 мяча забивал в 11 играх 
по 5 мячей забивал в 3 играх 
по 6 мячей забивал в 2 играх 
по 10 мячей забивал в 1 игре 
Свои 545 мячей забросил в 305 играх, в 183 играх мячей не забивал.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Байкал-Энергия» / 
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 
 Александр Насонов в проекте "Русский хоккей. Иркутская история" / 
 «Хоккеист должен доказывать, что он – легенда» / Восточно-Сибирская правда (13.12.2016) / 

Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Водник»
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юниоров
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юношей
Тренеры Иркутской области